Ploso kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,71, long 111,01), 
 Kelurahan Ploso (administrativ by i Indonesien, lat -8,21, long 111,10), Jawa Timur, 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 111,05), 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,02, long 111,32), 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,81, long 111,26), 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 111,30), 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,82, long 110,83), 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,43, long 112,64), 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,94, long 110,63), 
 Kecamatan Ploso, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,45, long 112,23), 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,92, long 111,95), 
 Kelurahan Ploso (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 111,90), Jawa Timur, 
 Desa Ploso (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,65), 
 Kelurahan Ploso (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 112,77), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar